NBL – National Basketball League (Australia) – koszykarska liga Australii
 NBL – National Basketball League (Nowa Zelandia) – koszykarska liga Nowej Zelandii
 NBL – Národní Basketbalová Liga – koszykarska liga Czech
 NBL – National Basketball League (Kanada) – koszykarska liga Kanady
 NBL – National Basketball League (Chiny) – koszykarska liga Chin II poziomu rozgrywkowego
 NBL – National Basketball League (Stany Zjednoczone) – nieistniejąca koszykarska liga w Stanach Zjednoczonych
 NBL – Nacionałna Basketbołna Liga (Buł. Национална баскетболна лига) – koszykarska liga Bułgarii